Квалификация мужского хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр 2022 года определялась по мировому рейтингу ИИХФ по итогам чемпионата мира 2019 года. Сборная Китая попала на турнир автоматически. Восемь лучших команд в мировом рейтинге получили автоматическое место на Олимпийских играх, остальные три команды получили возможность попасть на Игры через квалификационные турниры.

Квалифицирующиеся команды 

^ - Результаты чемпионата мира 2019 года, который прошёл в Словакии, имеют наибольший вес в рейтинге.

Квалификация проходила по схеме предыдущих квалификации. На Олимпийские игры из лучших 44 команд рейтинга автоматически попали 8 команд, Китай, на правах страны-хозяйки и 3 команды по итогам квалификации.

Рейтинг по итогам ЧМ-2019.

Рейтинг ИИХФ для определения групп 

Жирным выделены сборные, не отобравшиеся напрямую, но отобравшиеся по итогам финальной квалификации

Соревнования

Пре-квалификация 1-й раунд 

Турнир проходил с 7 по 10 ноября 2019 года в городах Кокельшойере Люксембург и Санья, Китай. Победители групп перешли во 2-й раунд Пре-квалификации.

Группа N 

Время местное (UTC+1).

Группа O 

Время местное — UTC+8

Пре-квалификация 2-й раунд 

Соревнования прошли с 12 по 15 декабря 2019 года в городах Брашов (Румыния), Барселона (Испания) и Сисак (Хорватия). Победители групп перешли в 3-й раунд Пре-квалификации.

Группа K 

Время местное — UTC+2

Группа L 
Палау-де-Жель, Барселона

Время местное — UTC+1

Группа M 

Время местное — UTC+1

Пре-квалификация 3-й раунд

Пре-квалификация прошла с 6 по 9 февраля 2020 года. Матчи проходили в трёх группах в Есенице (Словения), Нур-Султане (Казахстан) и Ноттингеме (Великобритания). Победители групп получили возможность играть в финальной квалификации.

Группа G 

Время местное — UTC+1

Группа H 
Барыс Арена, Нур-Султан

Время местное — UTC+6

Группа J 
«Моторпойнт Арена», Ноттингем

Время местное — UTC+0

Финальная квалификация 

Финальная квалификация должна была пройти с 27 по 30 августа 2020 года в трёх группах в Братиславе (Словакия), Риге (Латвия) и (Норвегия). В связи с пандемией COVID-19 сроки были перенесены на год на август 2021 года. Победители групп квалифицировались на олимпийский турнир.

Группа D 
Зимний стадион имени Ондрея Непелы, Братислава

Время местное — UTC+2

Группа E 
«Арена Рига», Рига

Время местное — UTC+2

Группа F 
«Йордаль Амфи», Осло

Время местное — UTC+2

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2019 год в хоккее
2020 год в хоккее
Квалификация на зимние Олимпийские игры 2022